Digital Equipment Corporation
 Dyrekcja Eksploatacji Cystern

Zobacz też 
 Dec